ZDR steht als Abkürzung für:
 Powiat Drawski in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zahlungsdiensterichtlinie, besser bekannt unter engl. Payment Service Directive (PSD), siehe Zahlungsdiensterecht
 Zentralverein Deutscher Rheder, seit 1924 Verband Deutscher Reeder
 Zentrum für Deutsches Recht

Abkürzung